Un episodio es un suceso parcial que forma parte de un evento más global. En distintos contextos puede referirse a:

 Un episodio, cada uno de los capítulos en que se divide una serie de televisión o película de cine.
 Episodio piloto, primer episodio de una serie de televisión que sirve para evaluar la audiencia.
 El episodio de atención, en medicina problema de salud desde la primera consulta a la última 
 Episodio dramático, historia insertada dentro de un poema dramático.